Stollengrundbach und Stollengrundbächlein sind Gewässernamen:

 Stollengrundbach (Diefentalbach) oder Stollengrundbächle, rechter Zufluss des Diefentalbachs (rechter Oberlauf des Mühlenbach, zur Kinzig, zum Oberrhein) bei Gürtenau, Gemeinde Mühlenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Stollengrundbach (Wippersbächle), linker Zufluss des Wippersbächles (zur Nordrach) nahe dem Rautschhof von Nordrach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

 Stollengrundbächlein, rechter Zufluss der Wilden Rodach nahe Rodeck, Stadt Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Stollenbach